Генерал инженерных войск () — воинское звание генеральского состава инженерных войск в Вооруженных силах Германии (Вермахт). 

Входило в группу воинских званий «генерал рода войск», и соответствовало следующим званиям:
 Генерал пехоты;
 Генерал кавалерии;
 Генерал артиллерии;
 Генерал танковых войск;
 Генерал горно-пехотных войск;
 Генерал парашютных войск;
 Генерал авиации;
 Генерал войск связи

Воинское звание генерала инженерных войск было введено в 1938 году. В Войсках СС оно соответствовало званию обергруппенфюрер СС и генерал Ваффен-СС.

Генералы инженерных войск нацистской Германии 
 Отто-Вильгельм Фюрстер (1885-1966)
 Эрвин Йенеке (1890-1960)
  (1883-1963)
 Вальтер Кунтце (1883-1960)
 Карл Закс (1886-1952/53) (умер в ГУЛАГе)
 Отто Тьеманн (1890-1952)

См. также 
 Инженер-генерал
 Генерал от инфантерии
 Генерал от кавалерии
 Генерал (США)
 Воинские звания в бундесвере

Ссылки 
 Воинские звания германской армии, 1933—1945

Воинские звания по алфавиту
Инженерные войска
Воинские звания нацистской Германии